Giunta militare brasiliana del 1930
Dittatura militare brasiliana
Giunta militare brasiliana del 1969